The Profligate – film del 1911 diretto da Francis Boggs
 The Profligate – film del 1915 prodotto dalla Essanay
 The Profligate – film del 1916 diretto da Tom Ricketts
 The Profligate – film del 1917 diretto da Meyrick Milton